Franciaország
Méréville, település Essonne megyében
Méréville, település Meurthe-et-Moselle megyében